Der Moorbach ist ein 3,3 Kilometer langer, orographisch rechter Nebenfluss der Bever in Radevormwald.

Lage und Topografie 
Der Bach entspringt auf 395 Meter ü. NN südlich der Radevormwalder Hofschaft Tanne, fließt zunächst in südliche Richtung an Weyer vorbei und unterquert den hohen Bahndamm der stillgelegten Wuppertalbahn. Hinter dem Bahndamm bildet er ein Stück die Stadtgrenze zwischen Radevormwald und Wipperfürth, bevor er gänzlich auf Wipperfürther Gebiet fließt.

Er fließt an den Hofschaften Berge, Kotten, Bruch und Levenhausen vorbei und mündet auf 295 Meter ü. NN in der Bever, wenige Meter vor der Stauwurzel der Bevertalsperre. 

Die wichtigsten Nebenflüsse sind der Schlesiepen, die Krötelsbeck, der Steinberger Bach und der Levensiepen. Am Bach werden mehrere Teiche aufgestaut.

Einzelnachweise 

2Moorbach
Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen
Gewässer in Radevormwald